Miłosław – imię

W Polsce 
 Miłosław – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław
 Miłosław – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Miłosław – dawna gromada